Дми́трий Влади́мирович Васи́льев:
 Васильев, Дмитрий Владимирович (род. 1962) — советский биатлонист.
 Васильев, Дмитрий Владимирович (род. 1972) — российский дирижёр.
 Васильев, Дмитрий Владимирович (род. 1977) — российский футболист, полузащитник.
 Васильев, Дмитрий Владимирович (род. 1978) — российский легкоатлет.